Salitral kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Salitral (ort), San José,

Mexiko 

 Salitral de Carrera, ort, San Luis Potosí, Villa de Ramos, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar